Novotroickoje – település Oroszországban, Baskíria Csismi járásában
 Novotroickoje – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Novotroickoje – település Oroszországban, Hakaszföldön
 Novotroickoje – település Oroszországban, Mordvinföldön
 Novotroickoje – település Oroszországban, az Omszki területen